Fryderyk IV Habsburg – książę Tyrolu 1402–1439
 Fryderyk IV – landgraf Turyngii 1406–1440
 Fryderyk IV legnicki – książę legnicki 1571–1596 
 Fryderyk IV Oldenburg – król duński i norweski 1699–1730
 Fryderyk IV – landgraf Hesji-Homburg 1724–1751
 Fryderyk Wilhelm IV – król Prus 1840–1861
Fryderyk IV Hohenzollern – burgrabia Norymbergi (ok. 1287–1332) 
Fryderyk IV Sprawiedliwy, niem. Friedrich Der Aufrichtige, fr. Frédéric IV le juste (ur. 5 marca 1574, zm. 19 września 1610) – elektor Palatynatu Reńskiego
Fryderyk IV Holsztyński (1671–1702) – książę Holsztynu-Gottorp
Fryderyk IV Szwabski, zwany Fryderykiem z Rothenburga (1144/1145–1167) – książę Szwabii
Fryderyk IV z Badenii (1458–1517) – biskup Utrechtu